Indonesië
 Umalulu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Umalulu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara